

Geografia 
Hearst, città dell'Ontario settentrionale
Hearst, città della contea di Mendocino, in California
Hearst, isola dell'Antartico
Hearst, antico nome di Hacienda, in California
Hearst, antico nome di Vista Robles, in California

Persone 
George Hearst, imprenditore minerario statunitense
Patricia Campbell Hearst, attrice e criminale statunitense
Phoebe Hearst, benefattrice, rettrice dell'Università di Berkeley
Rick Hearst, attore statunitense
William Howard Hearst, uomo politico canadese
William Randolph Hearst, editore e imprenditore statunitense

Altro 
Hearst Corporation